Andreas Rett
 Syndroom van Rett